Portræt af en ung pige er titlen på en række kunstværker, heriblandt:

 Portræt af en ung pige (Christus), et maleri af Petrus Christus
 Portræt af en ung pige (Anderson), et maleri af Sophie Gengembre Anderson
 Portræt af en ung pige (Chase), et maleri af William Merritt Chase
 Portræt af en ung pige (Henner), et maleri af Jean-Jacques Henner
 Portræt af en ung pige (Kendrick), et maleri af Emma Eleonora Kendrick